Marcel Golay (1927-2015), astronome et astrophysicien suisse.
 Marcel Golay (1902-1989), mathématicien et informaticien suisse.